Armannsberg ist der Ortsname von

 Armannsberg (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Armannsberg (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Armannsberg (Postau), Ortsteil der Gemeinde Postau, Landkreis Landshut, Bayern